Blakeley peut faire référence à :

Toponyme

Blakeley, ville fantôme du comté de Baldwin dans l'Alabama,
 Township de Blakeley, canton du comté de Scott dans le Minnesota,

Patronyme 
 Arthur Blakeley (1849–1934), homme politique australien,
 Eric Blakeley (1965-), montagnard, aventurier et journaliste de télévision anglais,
 John Blakeley (1946-), illustrateur, graveur et portraitiste,
 John E. Blakeley (1888-1958), producteur britannique,
 Johnston Blakeley (1781-1814), officer de la marine américaine
 Peter Blakeley (-), un chanteur de soul blanc australien,
 Phyllis Blakeley (1922-1986), historienne canadienne,

Autre 
 , destroyer durant la seconde guerre mondiale,
 Blakely 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme